Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles (Batman y las Tortugas Ninja en Hispanoamérica; Batman vs. las Tortugas Ninja en España) es una película animada estadounidense de superhéroes de 2019 dirigida por Jake Castorena y escrita por Marly Halpern-Graser, basada en la miniserie de cómics Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles de James Tynion IV y Freddie Williams II. La historia se centra en Batman, Robin y Batgirl formando equipo con las Tortugas Ninja para salvar Gotham City del caos a manos de Shredder y Ra's al Ghul. La película cuenta con las voces de Troy Baker, Eric Bauza, Darren Criss, Kyle Mooney y Baron Vaughn.

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles es la primera colaboración entre Warner Bros. Entertainment y Nickelodeon (que en su día fue co-propiedad de la entonces matriz Warner Communications hasta 1985), y la primera película de las Tortugas Ninja distribuida por Warner Bros. en Estados Unidos desde TMNT. Fue producida para el mercado directo a vídeo, y se estrenó tanto en Blu-ray como en Digital HD el 4 de junio de 2019. Recibió críticas positivas y recaudó más de 3,3 millones de dólares en ventas de vídeo doméstico.

Trama 
Durante una visita a Powers Industrial, Barbara Gordon es testigo del robo de un generador de energía por parte del Clan del Pie y, durante el robo, descubre cuatro misteriosas y escurridizas criaturas que cree que son metahumanos. El Clan del Pie ataca Empresas Wayne para robar una máquina sembradora de nubes experimental, pero son emboscados por Batman, que se defiende de los Pie y de su líder, Shredder. Mientras tanto, los cuatro "metahumanos" avistados por Batgirl -en realidad las Tortugas Ninja- llegan a Gotham siguiendo la pista de Shredder, que se ha aliado con un grupo desconocido. Tras defender Empresas Wayne del Pingüino, las Tortugas se encuentran con Batman y luchan contra él, ya que cada bando cree que el otro está trabajando con Shredder. Batman consigue dominar a las Tortugas, que se retiran.

Donatello investiga a Batman y sus lugares avistados, y utiliza esta información para averigurar la ubicación de la Batcueva. Tras una breve refriega con Robin, Batman y Batgirl llegan, y las Tortugas se presentan y explican el motivo de su visita a Gotham. Los dos grupos acuerdan trabajar juntos contra sus enemigos comunes, y Robin revela que Shredder y el Clan del Pie están trabajando con Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos. Shredder y Ra's se reúnen y llegan a un acuerdo: Ra's dará a Shredder acceso a la Fosa de Lázaro para convertirse en inmortal, a cambio de que Shredder construya una máquina que rociará una combinación de mutágeno TCRI y veneno del Joker sobre Gotham, transformando a los ciudadanos en mutantes dementes que destruirán la ciudad. Ante el fracaso de Shredder para robar la sembradora de nubes, Ra's contrata al Pingüino para interceptarlo, mientras él y Shredder van al Manicomio Arkham y liberan al Joker. Ambos intercambian el mutágeno TCRI del Joker por la fórmula del veneno del Joker, y éste utiliza el mutágeno en los reclusos de Arkham.

El comisario Gordon alerta a la Bat-Familia y a las Tortugas con una alarma en Arkham e investigan. Tras abrirse paso entre varios miembros de la galería de villanos de Batman, se enfrentan a Harley Quinn y Joker, mutados en una hiena manchada y una cobra rey. Joker inyecta a Batman una mezcla de veneno del Joker y mutágeno, transformándolo en un murciélago vampiro mutante desquiciado. Los héroes consiguen inyectar a Batman un antimutágeno y restaurarlo, y someten a Harley y al Joker. Batgirl se entera del robo de la sembradora de nubes por parte del Pingüino, y se dan cuenta de que el incidente en Arkham fue una distracción. Conscientes de que Shredder y Ra's utilizarán el veneno del Joker, deducen que estarán en Ace Chemicals para crearlo.

En Ace Chemicals, la Bat-Familia y las Tortugas luchan contra el Clan del Pie y la Liga de Asesinos con el Batmóvil y la Furgoneta Tortuga. Mientras Batman lucha contra Shredder y Leonardo se enfrenta a Ra's, Donatello y Michelangelo sabotean la sembradora de nubes en su lanzamiento. Leonardo somete a Ra's y Batman consigue derrotar a Shredder gracias a la distracción de Raphael. La sembradora de nubes se estrella contra la instalaciones y explota, haciendo caer a Shredder en una cuba de veneno del Joker y destruyendo Ace Chemicals. En la Batcueva, las Tortugas se preparan para regresar a Nueva York hasta que Batman les revela una fiesta sorpresa con pizza para celebrar su victoria.

En una escena post-créditos, Shredder emerge de los escombros de Ace Chemicals, ahora con una apariencia similar a la del Joker y riendo maníacamente.

Reparto de voces

Producción

Desarrollo 
Warner Bros. Animation estaba considerando la adaptación de Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles como posible película directa a vídeo. La adaptación animada de la miniserie se anunció oficialmente en febrero de 2019 y se estrenó más tarde ese mismo año.

Casting 
El anuncio inicial reveló que Troy Baker retomaría sus papeles como Batman del videojuego Batman: The Telltale Series y de varios videojuegos y películas de Lego, y del Joker de Batman: Arkham Origins, Batman: Assault on Arkham y la serie Batman Unlimited, convirtiendo a Baker en el primer actor que interpreta a ambos personajes en la misma propiedad. Darren Criss y Eric Bauza retoman sus papeles de Raphael y Leonardo, mientras que Kyle Mooney y Baron Vaughn ponen voz a Michelangelo y Donatello, respectivamente. Rachel Bloom pone voz a Batgirl y Cas Anvar a Ra's al Ghul. Además, Tom Kenny, John DiMaggio, Carlos Alazraqui y Tara Strong retoman sus papeles como el Pingüino, Mr. Frío, Bane, Harley Quinn e Hiedra Venenosa de varias propiedades de DC. Otros miembros clave del reparto de la película fueron revelados un mes después: Ben Giroux como Robin, Andrew Kishino como Shredder, Keith Ferguson como Baxter Stockman y Dos Caras, Brian George como Alfred Pennyworth de Batman: The Killing Joke y Jim Meskimen como el Comisario Gordon y el Espantapájaros.

Lanzamiento

Marketing 
El primer tráiler se estrenó el 12 de marzo de 2019. La película tuvo su estreno mundial en WonderCon Anaheim 2019 el 31 de marzo.

Formato doméstico 
La película se lanzó posteriormente a Digital el 14 de mayo en 4K Ultra HD Combo Pack y Blu-ray Combo Pack el 4 de junio de 2019.

La película ganó 609,769 dólares de las ventas nacionales de DVD y 2,723,251 dólares de las ventas nacionales de Blu-ray, lo que eleva sus ganancias totales de video doméstico doméstico a 3,333,020 dólares.

Recepción

Respuesta de la crítica 
Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles se estrenó con críticas positivas. Basándose en 13 críticas recogidas en Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 100% con una calificación media de un 7,5/10.